Příjmení Materna nese více různých osobností:

 Fína Maternová-Ržiwnatzová
 František Josef Materna (1858–1929) – český podnikatel ve výrobě barev a laků
 Ondřej Materna (* 1987) – český právník a podnikatel
 Otakar Materna (1860–1928) – rakouský a český stavební podnikatel, architekt a politik
 Pavel Materna (* 1930) – český logik
 Pavla Maternová (1858–1923) – česká učitelka, redaktorka, překladatelka z angličtiny, ruštiny a polštiny, literární kritička a básnířka
 Václav Materna (1888–1941) – český akademický malíř